

Населені пункти та їхні частини
 Пасека — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пасека — село в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Пасека — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Пасека — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Пасека — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Пасека — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Пасека — частина міста Козеґлови в Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Пасека — частина села Кшивовулька в гміні Славатиче Більського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — частина села Став у гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — частина села Вітулін-Кольонія в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — частина села Вроновице (Вроновіце) в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — частина села Радошевиці в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пасека — частина села Ястшембя в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пасека — частина села Подоляни в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пасека — частина села Бельча в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пасека — частина села Черніхув у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пасека — частина села Качина в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пасека — частина села Зедерман у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Пасека — частина села Мечиславув у гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Пасека — частина села Юришево в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пасека — частина села Рителе-Олехни в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Пасека — частина села Гвозниця Долішня (Ґвозьниця-Дольна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Жогатин у гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Мейсце-Пястове в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Буди Ланьцутські (Буди-Ланьцуцькі) в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Бахорець (Бахужець) у гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Обойна в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пасека — частина села Любойна в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Пасека — частина села Пшечиці в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Пасека — частина села Самостшалув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пасека — частина села Ґожакев у гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пасека — частина села Дзеславиці в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пасека — колонія в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Пасека — колонія в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Пасека — осада в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пасека — осада в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — осада в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Пасека — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Пасека — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Пасека — селище, Туапсинський район, Краснодарський край
 Пасека — село, Шарканський район, Удмуртія

 Пасека Віталій Євгенійович (? — 2022) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасека Олексій Дмитрович — керівник Тальнівської філії сільськогосподарського товариства «Агрофірма „Корсунь“» (Черкаська область), заслужений працівник сільського господарства України.

Дивись також 
 Пасіка (значення)

Примітки